Příjmení Fowler nosí více významných osobností:

 Alfred Fowler (1868–1940) – anglický astronom
 Bruce Fowler (* 1947) – americký hudebník
 Cam Fowler (* 1991) – americký hokejista
 Dylan Fowler (* 1956) – velšský kytarista
 Henry Watson Fowler (1858–1933) – britský učitel a lexikograf
 Martin Fowler (* 1963) – britský programátor
 Mick Fowler (* 1956) – anglický horolezec
 Rickie Fowler (* 1988) – americký profesionální golfista
 Robbie Fowler (* 1975) – britský fotbalista
 Tom Fowler (* 1951) – americký hudebník
 William Alfred Fowler (1911–1995) – americký fyzik

fiktivní postavy
 Amy Farrah Fowler – postava ze seriálu Teorie velkého třesku

Externí odkazy